Brixton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Brixton (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Lambeth, in de regio Groot-Londen
 Brixton (metrostation), een station van de metro van Londen aan de Victoria Line